In 1957 werd het 52ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de toen nog Braziliaanse hoofdstad Rio de Janeiro. De competitie werd gespeeld van 21 juli tot 22 december. Botafogo werd kampioen.

Eindstand

Kampioen

Topschutters

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Cario